Prepona — род дневных бабочек из семейства Нимфалиды, распространенный в Южной Америке.

Биология 
Препона Демофон описание

Систематика 
Представители рода Archaeoprepona часто включаются в состав рода Prepona. 
В состав рода входят следующие виды и подвиды:

 Prepona Boisduval, 1836
 Prepona omphale (Hübner, 1819) 
 Prepona omphale omphale (Hübner, 1819)
 Prepona omphale octavia Fruhstorfer, 1904
 Prepona pseudomphale Le Moult
 Prepona dexamenus Hopffer, 1874
 Prepona dexamenus dexamenus Hopffer, 1874
 Prepona dexamenus krates Fruhstorfer, 1904
 Prepona gnorima Bates, 1875
 Prepona lygia Fruhstorfer, 1904
 Prepona antimache Hübner
 Prepona brooksiana Godart
 Prepona brooksiana diaziana Miller
 Prepona brooksiana escalantiana Stoffel & Mast de Maeght, 1973                            
 Prepona buckleyana Hewitson
 Prepona deiphile Godart
 Prepona eugenes Bates, 1865
 Prepona garleppiana Staudinger
 Prepona idexamenus Hopffer, 1874
 Prepona joyceyi Le Moult
 Prepona laertes (Hübner, 1811) 
  Prepona licomedes , (Cramer 1777)
 Prepona lilianae Le Moult
 Prepona neoterpe Hour.
 Prepona pheridamas (Cramer, 1777)
 Prepona philipponi Le Moult
 Prepona praeneste Hewitson
 Prepona praeneste praeneste Hewitson
 Prepona praeneste praenestina Fruhstorfer, 1916
 Prepona pseudojoiceyi Le Moult
 Prepona pylene Hewitson, 1853
 Prepona rothschildi Le Moult
 Prepona sarumani Smart, 1976
 Prepona subomphale Le Moult
 Prepona werneri Hering & Hopp.
 Prepona xenagoras Hewitson

Примечания

Ссылки 
сайт о бабочках данного рода - Prepona Infohttp://babochki.vip/vazhno-znat/препона-демофон/

Нимфалиды
Насекомые Южной Америки
Роды чешуекрылых